La pala est le nom d'un sport de type pelote basque qui se joue avec une raquette du même nom.
 Les Pala sont une dynastie indienne, qui régna notamment au Bengale, du VIIIe au .
 Pala, un genre (valide ou synonyme selon Tropicos) dans la famille des apocynacées, plantes eudicotylédones (dicotylédones vraies) de l’ordre des Gentianales.

Toponymie

Burkina Faso 
 Pala, un village du  du département et la commune urbaine de Bobo-Dioulasso, dans la province du Houet et la région des Hauts-Bassins ;
 Pala, une commune rurale du département de Nébiélianayou dans la province de la Sissili.

Chine 
 Pala, une localité dans le Changtang occidental, au nord-ouest du Tibet.

Estonie 
 Pala, un village de la paroisse de Kuusalu  dans le nord de la région de Harju en Estonie ;
 Pala, une municipalité rurale  d'Estonie située dans le Comté de Jõgeva ;
 Pala, un village de la commune de Kose dans le comté de Harju ;
 Pala, un village de la commune de Pala dans le comté de Jõgeva en Estonie ;
 Pala, un village de la commune de Türi dans le comté de Järva en Estonie.

États-Unis 
 Pala, census-designated place située en Californie.

Inde 
 Pala, une ville (anciennement appelée Palai) de l’État du Kérala en Inde.

Tchad 
 Pala, une ville du Tchad.

Patronyme 

 Gemma Ruiz i Palà (1975-), écrivaine catalane.